Елина — женская форма русской фамилии .
Известные носительницы:
 Елина, Галина Андреевна (1929—2015) — учёный-геоботаник, эколог, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Елина, Елена Генриховна (род. 1952) — советский и российский учёный, филолог, доктор филологических наук, профессор. 
 Елина, Нина Генриховна (1916—2007) — советский филолог, специалист по итальянской литературе.
 Елина, Ульяна Алексеевна (род. 1980) — российская певица, композитор, актриса.